STM может означать:
 Synchronous Transfer Mode;
 Synchronous Transport Module — синхронный транспортный модуль; 
 ScreamTracker Module — формат трекерных музыкальных файлов (суффикс .stm);
 Scanning Tunneling Microscope — сканирующий туннельный микроскоп;
 STMicroelectronics;
 STM () — программная транзакционная память.
STM — Шаговый двигатель